

Toponyme 

Le stade des Frères-Brakni est un stade de football situé à Blida, au sud d'Alger (Algérie).

Patronyme 

Rachida Brakni est une actrice et metteuse en scène française, née le  à Paris.
Patronyme algérien